Peter Kersten puede referirse a las siguientes personas:

 Peter Kersten (remero), remero de Alemania Oriental;
 Peter Kersten (yudoca), yudoca neozelandés.